Kotowske (ukrainisch ; rus. Kotowskoje/Котовское; poln. Kotowskie) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Rosdolne, siehe Kotowske (Rosdolne)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke, siehe Kotowske (Schyroke)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Wilschanka, siehe Kotowske (Wilschanka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka, Landratsgemeinde Roskwit, siehe Kotowske (Beresiwka, Roskwit)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka, Landratsgemeinde Tscherwonowolodymyriwka, siehe Kotowske (Beresiwka, Tscherwonowolodymyriwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Kotowske (Kobeljaky)

 ehemaliges Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Poliske, siehe Kotowske (Poliske)